|-
|8251 Isogai||1980 VA|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,264|| align=right|3,21|| align=right|3,385||MBA||8. november 1980||Tokai||T. Furuta
|-
|(8252)||1981 EY14|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,117|| align=right|3,69|| align=right|3,461||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8253)||1981 EU15|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,113|| align=right|4,65|| align=right|3,468||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8254)||1981 EF18|| align=right|14,8|| align=right|2,301|| align=right|0,095|| align=right|5,35|| align=right|3,491||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8255)||1981 EZ18|| align=right|13,4|| align=right|2,690|| align=right|0,048|| align=right|1,63|| align=right|4,411||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8256 Shenzhou||1981 UZ9|| align=right|13,9|| align=right|2,198|| align=right|0,249|| align=right|6,86|| align=right|3,258||MBA||25. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|8257 Andycheng||1982 HO1|| align=right|13,9|| align=right|2,210|| align=right|0,177|| align=right|6,78|| align=right|3,286||MBA||28. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8258)||1982 RW1|| align=right|14,8|| align=right|2,315|| align=right|0,185|| align=right|5,10|| align=right|3,522||MBA||15. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8259)||1983 UG|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,222|| align=right|5,79|| align=right|3,386||MBA||16. oktober 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(8260)||1984 SH|| align=right|14,1|| align=right|2,156|| align=right|0,173|| align=right|2,83|| align=right|3,166||MBA||23. september 1984||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(8261)||1985 RD|| align=right|13,0|| align=right|3,043|| align=right|0,174|| align=right|1,39|| align=right|5,307||MBA||11. september 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|8262 Carcich||1985 RG|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,211|| align=right|1,00|| align=right|3,759||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8263)||1986 QT|| align=right|14,2|| align=right|2,224|| align=right|0,160|| align=right|2,84|| align=right|3,316||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8264)||1986 QA3|| align=right|14,0|| align=right|2,227|| align=right|0,133|| align=right|1,56|| align=right|3,322||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8265)||1986 RB5|| align=right|13,6|| align=right|2,244|| align=right|0,180|| align=right|5,68|| align=right|3,360||MBA||1. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|8266 Bertelli||1986 TC|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,154|| align=right|5,65|| align=right|3,533||MBA||1. oktober 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8267)||1986 TX3|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,152|| align=right|3,20|| align=right|3,529||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|8268 Goerdeler||1987 SQ10|| align=right|13,7|| align=right|2,757|| align=right|0,049|| align=right|5,25|| align=right|4,576||MBA||29. september 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8269 Calandrelli||1988 QB|| align=right|13,1|| align=right|2,556|| align=right|0,211|| align=right|9,21|| align=right|4,086||MBA||17. avgust 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|8270 Winslow||1989 JF|| align=right|13,1|| align=right|2,182|| align=right|0,171|| align=right|4,44|| align=right|3,223||MBA||2. maj 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8271)||1989 NY|| align=right|13,6|| align=right|2,409|| align=right|0,210|| align=right|10,42|| align=right|3,739||MBA||2. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8272)||1989 SG|| align=right|13,0|| align=right|2,386|| align=right|0,151|| align=right|6,67|| align=right|3,684||MBA||24. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8273 Apatheia||1989 WB2|| align=right|13,7|| align=right|2,604|| align=right|0,242|| align=right|5,07|| align=right|4,202||MBA||29. november 1989||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|8274 Soejima||1990 TJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,202|| align=right|3,73|| align=right|3,430||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8275 Inca||1990 VR8|| align=right|14,4|| align=right|2,150|| align=right|0,095|| align=right|3,82|| align=right|3,152||MBA||11. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|8276 Shigei||1991 FL|| align=right|13,5|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|1,36|| align=right|3,692||MBA||17. marec 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|8277 Machu-Picchu||1991 GV8|| align=right|14,7|| align=right|2,435|| align=right|0,078|| align=right|2,07|| align=right|3,800||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8278)||1991 JJ|| align=right|11,8|| align=right|2,596|| align=right|0,125|| align=right|14,12|| align=right|4,182||MBA||4. maj 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8279 Cuzco||1991 PN7|| align=right|12,8|| align=right|2,829|| align=right|0,036|| align=right|2,82|| align=right|4,758||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8280)||1991 PG16|| align=right|13,3|| align=right|3,170|| align=right|0,289|| align=right|2,60|| align=right|5,644||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8281)||1991 PC18|| align=right|13,0|| align=right|2,805|| align=right|0,083|| align=right|6,20|| align=right|4,698||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8282 Delp||1991 RR40|| align=right|13,1|| align=right|3,099|| align=right|0,166|| align=right|00,49|| align=right|5,454||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8283)||1991 SV|| align=right|12,0|| align=right|2,810|| align=right|0,090|| align=right|10,26|| align=right|4,710||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|8284 Cranach||1991 TT13|| align=right|12,4|| align=right|3,103|| align=right|0,139|| align=right|11,60|| align=right|5,465||MBA||8. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8285)||1991 UK3|| align=right|12,5|| align=right|3,098|| align=right|0,258|| align=right|13,46|| align=right|5,453||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8286 Kouji||1992 EK1|| align=right|13,4|| align=right|2,179|| align=right|0,102|| align=right|6,15|| align=right|3,215||MBA||8. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8287)||1992 EJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,142|| align=right|0,113|| align=right|2,32|| align=right|3,134||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8288)||1992 ED17|| align=right|14,6|| align=right|2,202|| align=right|0,166|| align=right|00,65|| align=right|3,266||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8289 An-Eefje||1992 JQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,192|| align=right|0,156|| align=right|2,53|| align=right|3,245||MBA||3. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8290)||1992 NP|| align=right|12,5|| align=right|2,607|| align=right|0,200|| align=right|11,90|| align=right|4,210||MBA||2. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; L. Lee
|-
|8291 Bingham||1992 RV1|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,228|| align=right|3,94|| align=right|4,179||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8292)||1992 SU14|| align=right|12,2|| align=right|2,725|| align=right|0,151|| align=right|14,54|| align=right|4,497||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8293)||1992 UQ|| align=right|12,7|| align=right|2,531|| align=right|0,153|| align=right|4,59|| align=right|4,026||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8294 Takayuki||1992 UM3|| align=right|12,0|| align=right|3,022|| align=right|0,068|| align=right|9,09|| align=right|5,253||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8295 Toshifukushima||1992 UN4|| align=right|12,5|| align=right|2,783|| align=right|0,160|| align=right|10,35|| align=right|4,642||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8296 Miyama||1993 AD|| align=right|12,7|| align=right|2,888|| align=right|0,265|| align=right|8,61|| align=right|4,908||MBA||13. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8297 Gerardfaure||1993 QJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,239|| align=right|0,062|| align=right|3,59|| align=right|3,349||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|8298 Loubna||1993 SQ10|| align=right|14,7|| align=right|2,189|| align=right|0,114|| align=right|3,83|| align=right|3,237||MBA||22. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|8299 Tealeoni||1993 TP24|| align=right|15,2|| align=right|2,186|| align=right|0,114|| align=right|4,47|| align=right|3,231||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|8300 Iga||1994 AO2|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,170|| align=right|11,29|| align=right|4,233||MBA||9. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8301 Haseyuji||1995 BG2|| align=right|14,6|| align=right|2,326|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,548||MBA||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8302 Kazukin||1995 CY|| align=right|13,8|| align=right|2,305|| align=right|0,163|| align=right|5,37|| align=right|3,498||MBA||3. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8303 Miyaji||1995 CO1|| align=right|13,5|| align=right|2,215|| align=right|0,071|| align=right|3,18|| align=right|3,296||MBA||9. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8304 Ryomichico||1995 DJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,459|| align=right|0,142|| align=right|1,96|| align=right|3,856||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8305 Teika||1995 DQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,415|| align=right|0,107|| align=right|5,66|| align=right|3,751||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8306 Shoko||1995 DY1|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,221|| align=right|4,78|| align=right|3,359||MBA||24. februar 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|8307 Peltan||1995 EN|| align=right|15,4|| align=right|2,164|| align=right|0,109|| align=right|5,21|| align=right|3,183||MBA||5. marec 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|8308 Julie-Melissa||1996 HD13|| align=right|14,7|| align=right|2,305|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,498||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8309)||1996 NL1|| align=right|13,8|| align=right|2,279|| align=right|0,081|| align=right|3,21|| align=right|3,439||MBA||14. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|8310 Seelos||1996 PL2|| align=right|14,5|| align=right|2,328|| align=right|0,070|| align=right|5,14|| align=right|3,552||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|8311 Zhangdaning||1996 TV1|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,081|| align=right|3,98|| align=right|3,498||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8312)||1996 TJ12|| align=right|12,6|| align=right|3,064|| align=right|0,086|| align=right|10,12|| align=right|5,364||MBA||15. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8313 Christiansen||1996 YU1|| align=right|12,9|| align=right|2,610|| align=right|0,171|| align=right|14,69|| align=right|4,215||MBA||19. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8314 Tsuji||1997 US8|| align=right|13,1|| align=right|3,182|| align=right|0,127|| align=right|1,48|| align=right|5,676||MBA||25. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8315 Bajin||1997 WA22|| align=right|13,8|| align=right|2,214|| align=right|0,172|| align=right|7,89|| align=right|3,295||MBA||25. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8316 Wolkenstein||3002 P-L|| align=right|11,4|| align=right|2,999|| align=right|0,119|| align=right|9,54|| align=right|5,193||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8317 Eurysaces||4523 P-L|| align=right|10,7|| align=right|5,262|| align=right|0,046|| align=right|00,95|| align=right|12,07||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8318 Averroes||1306 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,151|| align=right|00,52|| align=right|5,712||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8319 Antiphanes||3365 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,197|| align=right|0,171|| align=right|2,36|| align=right|5,715||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8320 van Zee||1955 RV|| align=right|13,6|| align=right|2,430|| align=right|0,196|| align=right|2,44|| align=right|3,787||MBA||13. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|8321 Akim||1977 EX|| align=right|12,4|| align=right|2,654|| align=right|0,105|| align=right|12,12|| align=right|4,323||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8322 Kononovich||1978 RL1|| align=right|12,9|| align=right|3,233|| align=right|0,148|| align=right|1,81|| align=right|5,811||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8323 Krimigis||1979 UH|| align=right|13,4|| align=right|2,697|| align=right|0,300|| align=right|9,81|| align=right|4,429||MBA||17. oktober 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8324)||1981 DF2|| align=right|14,4|| align=right|2,317|| align=right|0,202|| align=right|7,30|| align=right|3,527||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8325)||1981 EM26|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,024|| align=right|6,99|| align=right|5,653||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8326 Paulkling||1981 JS2|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,201|| align=right|2,15|| align=right|3,698||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|8327 Weihenmayer||1981 JE3|| align=right|13,9|| align=right|2,677|| align=right|0,143|| align=right|1,42|| align=right|4,379||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8328)||1981 QQ2|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,108|| align=right|5,54|| align=right|3,476||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8329)||1982 FP3|| align=right|12,3|| align=right|3,174|| align=right|0,132|| align=right|2,31|| align=right|5,653||MBA||22. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8330)||1982 FX3|| align=right|12,1|| align=right|3,173|| align=right|0,110|| align=right|5,36|| align=right|5,650||MBA||28. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|8331 Dawkins||1982 KK1|| align=right|13,7|| align=right|2,274|| align=right|0,099|| align=right|4,98|| align=right|3,429||MBA||27. maj 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; S. J. Bus
|-
|8332 Ivantsvetaev||1982 TL2|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|5,27|| align=right|3,639||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(8333)||1982 VF|| align=right|12,8|| align=right|2,739|| align=right|0,109|| align=right|8,66|| align=right|4,533||MBA||7. november 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8334)||1984 CF|| align=right|12,6|| align=right|2,787|| align=right|0,100|| align=right|10,16|| align=right|4,651||MBA||10. februar 1984||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(8335)||1984 DD1|| align=right|14,7|| align=right|2,231|| align=right|0,108|| align=right|3,25|| align=right|3,332||MBA||28. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|8336 Safarik||1984 SK1|| align=right|13,0|| align=right|3,095|| align=right|0,290|| align=right|6,04|| align=right|5,443||MBA||27. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8337)||1984 SF6|| align=right|13,4|| align=right|3,198|| align=right|0,157|| align=right|2,70|| align=right|5,719||MBA||22. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8338)||1985 FE3|| align=right|13,4|| align=right|2,258|| align=right|0,187|| align=right|7,96|| align=right|3,392||MBA||27. marec 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|8339 Kosovichia||1985 RM6|| align=right|12,9|| align=right|3,192|| align=right|0,175|| align=right|00,19|| align=right|5,702||MBA||15. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8340 Mumma||1985 TS1|| align=right|12,2|| align=right|2,970|| align=right|0,008|| align=right|8,28|| align=right|5,118||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8341)||1986 QQ|| align=right|13,5|| align=right|2,281|| align=right|0,149|| align=right|4,33|| align=right|3,445||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8342)||1986 QN3|| align=right|14,4|| align=right|2,227|| align=right|0,145|| align=right|3,13|| align=right|3,323||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|8343 Tugendhat||1986 TG3|| align=right|13,2|| align=right|2,837|| align=right|0,073|| align=right|1,87|| align=right|4,779||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8344)||1987 BB|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,162|| align=right|00,39|| align=right|3,664||MBA||25. januar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|8345 Ulmerspatz||1987 BO1|| align=right|13,1|| align=right|2,340|| align=right|0,229|| align=right|23,37|| align=right|3,578||MBA||22. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8346)||1987 DW6|| align=right|12,7|| align=right|3,154|| align=right|0,148|| align=right|1,56|| align=right|5,601||MBA||26. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|8347 Lallaward||1987 HK|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,087|| align=right|1,06|| align=right|4,087||MBA||21. april 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8348)||1988 BX|| align=right|13,7|| align=right|1,870|| align=right|0,068|| align=right|19,00|| align=right|2,557||MBA||26. januar 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(8349)||1988 DH1|| align=right|14,1|| align=right|2,243|| align=right|0,112|| align=right|6,59|| align=right|3,358||MBA||19. februar 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(8350)||1989 AG|| align=right|12,7|| align=right|2,668|| align=right|0,140|| align=right|12,83|| align=right|4,356||MBA||2. januar 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(8351)||1989 EH1|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,068|| align=right|4,26|| align=right|4,548||MBA||10. marec 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(8352)||1989 GE|| align=right|13,5|| align=right|2,269|| align=right|0,188|| align=right|7,89|| align=right|3,418||MBA||6. april 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8353 Megryan||1989 GC4|| align=right|13,3|| align=right|2,943|| align=right|0,066|| align=right|1,09|| align=right|5,047||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8354)||1989 RF|| align=right|12,6|| align=right|3,195|| align=right|0,148|| align=right|4,34|| align=right|5,711||MBA||1. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8355)||1989 RQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,336|| align=right|0,290|| align=right|7,72|| align=right|3,570||MBA||5. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8356 Wadhwa||1989 RO2|| align=right|12,8|| align=right|2,430|| align=right|0,296|| align=right|23,16|| align=right|3,788||MBA||3. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|8357 O'Connor||1989 SC1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,170|| align=right|1,57|| align=right|3,430||MBA||25. september 1989||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|8358 Rickblakley||1989 VN5|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|1,62|| align=right|3,706||MBA||4. november 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(8359)||1989 WD|| align=right|12,4|| align=right|2,351|| align=right|0,066|| align=right|7,63|| align=right|3,605||MBA||19. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8360)||1990 FD1|| align=right|12,4|| align=right|2,648|| align=right|0,116|| align=right|14,13|| align=right|4,308||MBA||26. marec 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(8361)||1990 JN1|| align=right|12,9|| align=right|2,831|| align=right|0,015|| align=right|1,22|| align=right|4,762||MBA||1. maj 1990||Observatorij Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(8362)||1990 QM1|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,183|| align=right|2,53|| align=right|5,665||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8363)||1990 RV|| align=right|12,7|| align=right|3,078|| align=right|0,146|| align=right|2,67|| align=right|5,400||MBA||13. september 1990||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(8364)||1990 RE5|| align=right|12,2|| align=right|2,979|| align=right|0,103|| align=right|12,67|| align=right|5,141||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8365)||1990 RR5|| align=right|13,9|| align=right|2,265|| align=right|0,145|| align=right|1,68|| align=right|3,408||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8366)||1990 UL1|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|4,52|| align=right|3,397||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|8367 Bokusui||1990 UL2|| align=right|13,8|| align=right|2,208|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|3,280||MBA||23. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(8368)||1991 DM|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,148|| align=right|1,35|| align=right|3,645||MBA||20. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8369)||1991 GR|| align=right|11,6|| align=right|2,564|| align=right|0,124|| align=right|15,61|| align=right|4,105||MBA||8. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8370 Vanlindt||1991 RK11|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,124|| align=right|11,26|| align=right|4,112||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|8371 Goven||1991 TJ14|| align=right|13,8|| align=right|2,717|| align=right|0,061|| align=right|3,90|| align=right|4,477||MBA||2. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(8372)||1991 VC2|| align=right|12,9|| align=right|2,980|| align=right|0,088|| align=right|9,26|| align=right|5,143||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8373 Stephengould||1992 AB|| align=right|13,8|| align=right|3,282|| align=right|0,554|| align=right|40,78|| align=right|5,945||MBA||1. januar 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|8374 Horohata||1992 AK1|| align=right|12,0|| align=right|3,237|| align=right|0,172|| align=right|2,92|| align=right|5,823||MBA||10. januar 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|8375 Kenzokohno||1992 AP1|| align=right|12,2|| align=right|3,147|| align=right|0,142|| align=right|00,81|| align=right|5,581||MBA||12. januar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(8376)||1992 OZ9|| align=right|11,5|| align=right|3,977|| align=right|0,202|| align=right|3,53|| align=right|7,931||HLD||30. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|8377 Elmerreese||1992 SD1|| align=right|13,6|| align=right|2,540|| align=right|0,099|| align=right|9,74|| align=right|4,049||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8378 Sweeney||1992 SN1|| align=right|12,7|| align=right|2,572|| align=right|0,209|| align=right|15,11|| align=right|4,124||MBA||23. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8379 Straczynski||1992 SW10|| align=right|13,1|| align=right|2,637|| align=right|0,194|| align=right|10,26|| align=right|4,281||MBA||27. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8380 Tooting||1992 SW17|| align=right|12,0|| align=right|2,748|| align=right|0,157|| align=right|14,02|| align=right|4,554||MBA||29. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8381 Hauptmann||1992 SO24|| align=right|14,3|| align=right|2,466|| align=right|0,085|| align=right|7,18|| align=right|3,871||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8382 Mann||1992 SQ26|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,136|| align=right|4,08|| align=right|4,220||MBA||23. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8383)||1992 UA3|| align=right|13,4|| align=right|2,657|| align=right|0,101|| align=right|3,95|| align=right|4,330||MBA||25. oktober 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(8384)||1992 YB|| align=right|14,2|| align=right|2,340|| align=right|0,107|| align=right|6,39|| align=right|3,579||MBA||16. december 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(8385)||1993 AN|| align=right|13,1|| align=right|3,122|| align=right|0,162|| align=right|2,63|| align=right|5,515||MBA||13. januar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8386 Vanvinckenroye||1993 BB6|| align=right|13,4|| align=right|2,918|| align=right|0,050|| align=right|1,66|| align=right|4,984||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|8387 Fujimori||1993 DO|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,100|| align=right|10,81|| align=right|5,194||MBA||19. februar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(8388)||1993 FO6|| align=right|12,8|| align=right|2,921|| align=right|0,062|| align=right|3,07|| align=right|4,991||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8389)||1993 FT37|| align=right|13,3|| align=right|3,037|| align=right|0,153|| align=right|2,58|| align=right|5,291||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8390)||1993 FE48|| align=right|12,9|| align=right|3,049|| align=right|0,091|| align=right|1,55|| align=right|5,324||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8391 Kring||1993 HH3|| align=right|12,4|| align=right|3,121|| align=right|0,112|| align=right|3,01|| align=right|5,513||MBA||20. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(8392)||1993 OP|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|23,92|| align=right|3,460||MBA||18. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8393 Tetsumasakamoto||1993 TJ1|| align=right|13,5|| align=right|2,275|| align=right|0,193|| align=right|6,02|| align=right|3,430||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8394)||1993 TM12|| align=right|14,6|| align=right|2,233|| align=right|0,116|| align=right|2,45|| align=right|3,337||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8395 Rembaut||1993 TQ23|| align=right|14,4|| align=right|2,236|| align=right|0,097|| align=right|1,89|| align=right|3,344||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8396)||1993 UR2|| align=right|13,9|| align=right|2,257|| align=right|0,079|| align=right|7,09|| align=right|3,391||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8397 Chiakitanaka||1993 XO|| align=right|12,3|| align=right|2,585|| align=right|0,176|| align=right|12,96|| align=right|4,155||MBA||8. december 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|8398 Rubbia||1993 XY|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,166|| align=right|4,96|| align=right|3,546||MBA||12. december 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|8399 Wakamatsu||1994 AD|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,123|| align=right|1,19|| align=right|3,790||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8400 Tomizo||1994 AQ|| align=right|11,8|| align=right|2,598|| align=right|0,196|| align=right|13,80|| align=right|4,187||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8401 Assirelli||1994 DA|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,066|| align=right|9,19|| align=right|4,350||MBA||16. februar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8402)||1994 GH9|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,228|| align=right|11,66|| align=right|4,254||MBA||11. april 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8403 Minorushimizu||1994 JG|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,090|| align=right|9,50|| align=right|5,198||MBA||6. maj 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8404)||1995 AN|| align=right|13,7|| align=right|1,969|| align=right|0,078|| align=right|18,12|| align=right|2,762||MBA||1. januar 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|8405 Asbolus||1995 GO|| align=right|9,0|| align=right|17,96|| align=right|0,620|| align=right|17,65|| align=right|76,2||CNT||5. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8406 Iwaokusano||1995 HJ|| align=right|14,2|| align=right|2,378|| align=right|0,150|| align=right|1,57|| align=right|3,666||MBA||20. april 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8407 Houlahan||1995 ON|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,129|| align=right|6,98|| align=right|3,471||MBA||25. julij 1995||Prescott||P. G. Comba
|-
|8408 Strom||1995 SX12|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,097|| align=right|00,33|| align=right|5,316||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(8409)||1995 WB43|| align=right|12,8|| align=right|3,211|| align=right|0,148|| align=right|4,35|| align=right|5,752||MBA||28. november 1995||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|8410 Hiroakiohno||1996 QZ1|| align=right|12,4|| align=right|3,244|| align=right|0,170|| align=right|2,73|| align=right|5,842||MBA||24. avgust 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8411 Celso||1996 TO|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,150|| align=right|3,50|| align=right|3,549||MBA||3. oktober 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8412)||1996 TM6|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,196|| align=right|2,23|| align=right|3,679||MBA||7. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8413 Kawakami||1996 TV10|| align=right|13,9|| align=right|2,234|| align=right|0,125|| align=right|5,92|| align=right|3,339||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8414 Atsuko||1996 TW10|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,106|| align=right|2,21|| align=right|3,685||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8415)||1996 UT|| align=right|12,1|| align=right|3,213|| align=right|0,171|| align=right|1,39|| align=right|5,758||MBA||16. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8416 Okada||1996 VB8|| align=right|14,0|| align=right|2,154|| align=right|0,195|| align=right|3,32|| align=right|3,160||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8417 Lancetaylor||1996 VG8|| align=right|14,0|| align=right|2,212|| align=right|0,194|| align=right|5,81|| align=right|3,290||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8418 Mogamigawa||1996 VS30|| align=right|13,1|| align=right|2,753|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|4,567||MBA||10. november 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|8419 Terumikazumi||1996 VK38|| align=right|12,8|| align=right|2,746|| align=right|0,101|| align=right|7,54|| align=right|4,550||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8420 Angrogna||1996 WQ|| align=right|13,3|| align=right|2,603|| align=right|0,136|| align=right|11,87|| align=right|4,199||MBA||17. november 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|8421 Montanari||1996 XA9|| align=right|14,0|| align=right|2,874|| align=right|0,037|| align=right|2,34|| align=right|4,872||MBA||2. december 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|8422 Mohorovicic||1996 XJ26|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,124|| align=right|3,08|| align=right|5,095||MBA||5. december 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|8423 Macao||1997 AO22|| align=right|13,4|| align=right|3,134|| align=right|0,252|| align=right|2,39|| align=right|5,546||MBA||11. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8424 Toshitsumita||1997 CP|| align=right|13,7|| align=right|2,401|| align=right|0,195|| align=right|3,73|| align=right|3,721||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8425 Zirankexuejijin||1997 CJ29|| align=right|13,5|| align=right|2,265|| align=right|0,067|| align=right|3,66|| align=right|3,407||MBA||14. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8426)||1997 ST|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,072|| align=right|3,40|| align=right|3,418||MBA||16. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8427)||1997 TH17|| align=right|12,8|| align=right|3,090|| align=right|0,088|| align=right|10,55|| align=right|5,431||MBA||6. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8428 Okiko||1997 VJ8|| align=right|13,9|| align=right|2,378|| align=right|0,181|| align=right|1,58|| align=right|3,667||MBA||3. november 1997||Geisei||T. Seki
|-
|(8429)||1997 YK4|| align=right|12,5|| align=right|3,093|| align=right|0,131|| align=right|5,86|| align=right|5,439||MBA||23. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8430 Florey||1997 YB5|| align=right|14,1|| align=right|2,809|| align=right|0,102|| align=right|3,67|| align=right|4,706||MBA||25. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(8431)||1997 YQ13|| align=right|12,5|| align=right|2,807|| align=right|0,052|| align=right|1,60|| align=right|4,701||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8432 Tamakasuga||1997 YD18|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,167|| align=right|2,36|| align=right|5,642||MBA||27. december 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|8433 Brachyrhynchus||2561 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,713|| align=right|0,064|| align=right|13,14|| align=right|4,468||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8434 Columbianus||6571 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,250|| align=right|3,13|| align=right|5,120||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8435 Anser||6643 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,169|| align=right|4,80|| align=right|3,310||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8436 Leucopsis||2259 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,122|| align=right|4,20|| align=right|5,449||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8437 Bernicla||3057 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,529|| align=right|0,044|| align=right|2,45|| align=right|4,021||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8438 Marila||4825 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,159|| align=right|3,16|| align=right|3,417||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8439 Albellus||2034 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,143|| align=right|1,00|| align=right|5,608||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8440 Wigeon||1017 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,781|| align=right|0,141|| align=right|7,75|| align=right|4,636||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8441 Lapponica||4008 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,191|| align=right|0,139|| align=right|5,00|| align=right|3,242||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8442 Ostralegus||4237 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|3,645||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8443 Svecica||4343 T-3|| align=right|12,5|| align=right|2,797|| align=right|0,234|| align=right|10,41|| align=right|4,676||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8444 Popovich||1969 TR1|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,270|| align=right|1,95|| align=right|3,415||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|8445 Novotroitskoe||1973 QG2|| align=right|13,2|| align=right|3,046|| align=right|0,205|| align=right|2,84|| align=right|5,316||MBA||31. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|8446 Tazieff||1973 SB6|| align=right|14,7|| align=right|2,427|| align=right|0,197|| align=right|1,79|| align=right|3,781||MBA||28. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8447)||1974 OE|| align=right|14,1|| align=right|2,312|| align=right|0,118|| align=right|7,14|| align=right|3,516||MBA||16. julij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|8448 Belyakina||1976 UT1|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,061|| align=right|4,08|| align=right|3,414||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|8449 Maslovets||1977 EO1|| align=right|12,9|| align=right|3,043|| align=right|0,148|| align=right|2,89|| align=right|5,307||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8450 Egorov||1977 QL1|| align=right|12,8|| align=right|2,750|| align=right|0,090|| align=right|4,89|| align=right|4,559||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8451 Gaidai||1977 RY6|| align=right|13,6|| align=right|2,773|| align=right|0,168|| align=right|9,21|| align=right|4,617||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8452 Clay||1978 WB|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,169|| align=right|2,21|| align=right|3,736||MBA||27. november 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8453)||1981 EQ|| align=right|12,5|| align=right|3,194|| align=right|0,144|| align=right|10,79|| align=right|5,707||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(8454)||1981 EG1|| align=right|13,6|| align=right|2,614|| align=right|0,071|| align=right|3,63|| align=right|4,227||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(8455)||1981 ER6|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,188|| align=right|5,15|| align=right|4,296||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8456)||1981 EJ7|| align=right|12,5|| align=right|3,165|| align=right|0,030|| align=right|7,81|| align=right|5,631||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8457)||1981 EO8|| align=right|13,5|| align=right|2,636|| align=right|0,167|| align=right|3,87|| align=right|4,278||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8458)||1981 EY9|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,144|| align=right|3,70|| align=right|3,412||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8459)||1981 EQ18|| align=right|13,3|| align=right|3,125|| align=right|0,185|| align=right|1,88|| align=right|5,523||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8460)||1981 EP19|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,110|| align=right|3,03|| align=right|3,367||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8461)||1981 EC21|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,173|| align=right|4,91|| align=right|4,313||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8462)||1981 ED22|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,067|| align=right|2,33|| align=right|4,221||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8463)||1981 EM27|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,173|| align=right|2,67|| align=right|5,720||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8464)||1981 EF28|| align=right|13,2|| align=right|2,642|| align=right|0,158|| align=right|10,45|| align=right|4,294||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8465)||1981 EQ31|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,153|| align=right|6,39|| align=right|5,634||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8466)||1981 EV34|| align=right|14,8|| align=right|2,584|| align=right|0,222|| align=right|2,46|| align=right|4,153||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8467)||1981 ES35|| align=right|13,3|| align=right|3,207|| align=right|0,056|| align=right|10,49|| align=right|5,742||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8468)||1981 EA40|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,179|| align=right|2,82|| align=right|5,685||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8469)||1981 TZ|| align=right|13,7|| align=right|2,801|| align=right|0,164|| align=right|9,19|| align=right|4,688||MBA||5. oktober 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|8470 Dudinskaya||1982 SA4|| align=right|13,8|| align=right|2,272|| align=right|0,192|| align=right|4,96|| align=right|3,424||MBA||17. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8471 Obrant||1983 RX4|| align=right|14,8|| align=right|2,208|| align=right|0,204|| align=right|5,29|| align=right|3,280||MBA||5. september 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|8472 Tarroni||1983 TC|| align=right|12,9|| align=right|2,694|| align=right|0,198|| align=right|11,91|| align=right|4,422||MBA||12. oktober 1983||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8473)||1984 SS5|| align=right|12,9|| align=right|3,114|| align=right|0,170|| align=right|6,17|| align=right|5,495||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|8474 Rettig||1985 GA1|| align=right|13,9|| align=right|2,225|| align=right|0,173|| align=right|5,91|| align=right|3,317||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8475 Vsevoivanov||1985 PC2|| align=right|12,9|| align=right|3,083|| align=right|0,248|| align=right|4,83|| align=right|5,412||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8476)||1986 QT2|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|3,191||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|8477 Andrejkiselev||1986 RF7|| align=right|14,5|| align=right|2,204|| align=right|0,161|| align=right|2,17|| align=right|3,271||MBA||6. september 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8478)||1987 DO6|| align=right|12,2|| align=right|3,066|| align=right|0,097|| align=right|7,92|| align=right|5,367||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8479)||1987 HD2|| align=right|13,5|| align=right|2,430|| align=right|0,226|| align=right|1,33|| align=right|3,788||MBA||29. april 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8480)||1987 RD1|| align=right|13,3|| align=right|2,670|| align=right|0,182|| align=right|1,90|| align=right|4,363||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8481)||1988 LH|| align=right|13,6|| align=right|3,028|| align=right|0,212|| align=right|5,85|| align=right|5,269||MBA||14. junij 1988||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(8482)||1988 RA11|| align=right|13,1|| align=right|3,334|| align=right|0,081|| align=right|3,11|| align=right|6,087||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8483)||1988 SY1|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,081|| align=right|7,42|| align=right|3,696||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8484)||1988 VM2|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,300|| align=right|12,70|| align=right|4,148||MBA||10. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|8485 Satoru||1989 FL|| align=right|13,4|| align=right|2,756|| align=right|0,161|| align=right|8,98|| align=right|4,575||MBA||29. marec 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(8486)||1989 QV|| align=right|13,0|| align=right|3,160|| align=right|0,137|| align=right|23,61|| align=right|5,617||MBA||26. avgust 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8487)||1989 SQ|| align=right|13,4|| align=right|2,367|| align=right|0,231|| align=right|4,26|| align=right|3,641||MBA||29. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8488 d'Argens||1989 SR1|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,083|| align=right|4,62|| align=right|3,395||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|8489 Boulder||1989 TA3|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,117|| align=right|5,84|| align=right|5,572||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8490)||1989 TU10|| align=right|14,0|| align=right|2,380|| align=right|0,248|| align=right|6,13|| align=right|3,670||MBA||4. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8491 Joelle-gilles||1989 YL5|| align=right|14,1|| align=right|2,415|| align=right|0,154|| align=right|1,87|| align=right|3,753||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8492 Kikuoka||1990 BZ|| align=right|13,6|| align=right|2,535|| align=right|0,085|| align=right|14,34|| align=right|4,036||MBA||21. januar 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(8493)||1990 BY1|| align=right|13,8|| align=right|2,477|| align=right|0,165|| align=right|3,11|| align=right|3,898||MBA||30. januar 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|8494 Edpatvega||1990 OT4|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,173|| align=right|11,92|| align=right|4,342||MBA||25. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8495)||1990 QV1|| align=right|13,7|| align=right|2,904|| align=right|0,090|| align=right|3,03|| align=right|4,948||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8496 Jandlsmith||1990 QO3|| align=right|12,2|| align=right|3,128|| align=right|0,081|| align=right|10,61|| align=right|5,531||MBA||16. avgust 1990||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(8497)||1990 RE7|| align=right|13,0|| align=right|2,983|| align=right|0,111|| align=right|10,52|| align=right|5,151||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|8498 Ufa||1990 RM17|| align=right|12,3|| align=right|2,997|| align=right|0,116|| align=right|10,26|| align=right|5,186||MBA||15. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8499)||1990 SC13|| align=right|12,8|| align=right|2,908|| align=right|0,005|| align=right|00,91|| align=right|4,959||MBA||22. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|8500 Hori||1990 TU|| align=right|12,6|| align=right|2,999|| align=right|0,142|| align=right|12,34|| align=right|5,194||MBA||10. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov